

Sigle 

Le sigle BDF peut signifier :

Armées 
 Barbados Defence Force, la force armée du micro-État de Barbade ;
 , les forces combinées du Bangladesh durant la guerre de libération de 1971 ;
 Belize Defence Force, l'armée du Belize ;
 Botswana Defence Force ;

Entreprises 
 Banque de France ;
 Beiersdorf, une société spécialisée dans les cosmétiques allemande ;
 , une ancienne ligue féministe allemande ;

Sciences et techniques 
 Bitmap Distribution Format, un format de description de fonte de caractères ;
 , une méthode de résolution numérique des équations différentielles ;
 Beam Dump Facility, une installation du CERN destinée à explorer le secteur sombre ;
 Bromo-DragonFly, un hallucinogène psychédélique synthétique de la famille des phényléthylamines.

Code 
Le code BDF peut faire référence :
 à l'aéroport  ;

Notes et références